Agita steht für:

 (4392) Agita, ein Asteroid des Hauptgürtels
 einen Nebenfluss der Kuenga, siehe Kuenga (Fluss)
 einen lettischen weiblichen Vornamen